est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcaloïde
 codéine, numéro CAS 

 Opioïde
 hydrocodone, numéro CAS